hasło jednorazowe (ang. one-time password)
 Odznaka Turystyki Pieszej – jedna z odznak turystyki kwalifikowanej PTTK
 Oznaczenie IATA dla portu lotniczego Bukareszt-Otopeni
 OTP – fiński klub piłkarski
 OTP – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
 OTP Bank
 OTP (ang. one true pairing, dosł. „jedyna prawdziwa para”) – slangowy skrót używany przez osobę, która uważa inne dwie (lub więcej) postacie za pasujące do siebie w sensie romantycznym, niezależnie od relacji tych postaci. Postacie te mogą być fikcyjne lub realne.